

Cinema
Tennessee – cortometraggio del 1914 diretto da Jay Hunt
Tennessee – film del 2008 diretto da Aaron Woodley

Geografia
Tennessee – stato degli Stati Uniti d'America
Tennessee – villaggio dell'Illinois
Tennessee – fiume degli Stati Uniti d'America
Tennessee Colony – comunità del Texas

Musica 
 Tennessee – singolo degli Arrested Development del 1992
 Tennessee – singolo di Bob Sinclar del 2007